Токај може да означава:

Токај - град у Мађарској
Токај-Хеђиаља (-{Tokaj-Hegyalja}-) - историјски вински регион у Мађарској
Токај (вино) - врсту вина
Токај (регија у Словачкој) - регију у Словачкој
Токај (Јапан) - град у Јапану